

Musica 
 I grandi successi – album di Mia Martini del 1992
 I grandi successi – album del Banco del Mutuo Soccorso del 1993
 I grandi successi – album dei Ricchi e Poveri del 1994
 I grandi successi – album di Dalida del 1994
 I grandi successi – album di Fiordaliso del 1995
 I grandi successi – album de I Trilli del 1996
 I grandi successi – album dei Ricchi e Poveri del 1997
 I grandi successi – raccolta di Fiorella Mannoia del 1998
 I grandi successi – raccolta degli Squallor del 1998
 I grandi successi – album di Michele Pecora del 1998
 I grandi successi – album di Mike Francis del 1999
 I grandi successi – album di Maria Carta del 2002
 I grandi successi – album dei Matia Bazar del 2002
 I grandi successi – album di Fausto Leali del 2003
 I grandi successi – album di Nino Manfredi del 2003
 I grandi successi – album di Louiselle del 2003
 I grandi successi – album di Dalida del 2006
 I grandi successi – album di Roberto Vecchioni del 2008
 I grandi successi – album dei Litfiba del 2008
 I grandi successi – album di Caterina Caselli del 2008
 I grandi successi – album di Loretta Goggi del 2008
 I grandi successi – album di Daniela Goggi del 2009

Pagine correlate 
 Tutte le voci che iniziano per I grandi successi